Alberto Marvelli – ingegnere e politico italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Palazzo Tartagni Marvelli – palazzo storico di Forlì
 Piazza Marvelli – una delle piazze di Rimini